Sugai ist der Familienname folgender Personen:

 Hidehiro Sugai (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Hitoshi Sugai (* 1962), japanischer Judoka
 Sugai Kumi (1919–1996), japanischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Naoki Sugai (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Takuya Sugai (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yōhei Sugai (* 1985), japanischer Leichtathlet